Niemcy:
 Kromsdorf – część gminy (Ortsteil) Ilmtal-Weinstraße w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Inne:
 Kromsdorf - pałac
 Kromsdorf - ród